Agostino Barbarigo ist der Name folgender Personen:

 Agostino Barbarigo (1419–1501), 1486–1501 Doge von Venedig
 Agostino Barbarigo (Admiral) (1516–1571), venezianischer Provveditore und Generalkapitän

Agostino Barbarigo bezeichnet auch:
 das italienische Kriegsschiff Agostino Barbarigo (Schiff 1879)
 das italienische U-Boot Agostino Barbarigo (Schiff 1915)
 das italienische U-Boot Agostino Barbarigo (Schiff 1938)